Новорозовка — название населённых пунктов на Украине:

 Новорозовка — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Новорозовка — село в Красноокнянском районе Одесской области.